Натуральне число 645
 645 рік до нашої ери
 645 рік нашої ери